spusu SKN Sankt Pölten – österrikisk fotbollsklubb från Sankt Pölten, Niederösterreich som grundades 2000.

Färger
 Klubbfärger: gul och blå.

Trikåer

Meriter 
 Erste Liga:
 Vinnare: 2015/16

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 
 SKN Sankt Pölten pá Soccerway
 SKN Sankt Pölten pá Sofascore
 SKN Sankt Pölten på foot.dk arkiv
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Österrike
Sportklubbar bildade 2000